La laguna azzurra (titolo originale The Blue Lagoon) – romanzo di Henry De Vere Stacpoole. Cinque film sono basati su questo romanzo:
 The Blue Lagoon (1923) – regia di W. Bowden e Dick Cruickshanks;
 Incantesimo nei mari del sud (The Blue Lagoon) (1949) – regia di Frank Launder;
 Laguna blu (The Blue Lagoon) (1980) – regia di Randal Kleiser;
 Ritorno alla laguna blu (Return to the Blue Lagoon) (1991) – seguito del film del 1980, con Milla Jovovich e Brian Krause.
 Laguna blu - Il risveglio (Blue Lagoon: The Awakening) (2012) – remake in chiave moderna del film del 1980, regia di Mikael Salomon.

 Laguna Blu (Blaa lóniðin lingua islandese) – un'area geotermale in Islanda.